Viviers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Viviers (Ardèche) im Département Ardèche
 Viviers (Moselle) im Département Moselle
 Viviers (Yonne) im Département Yonne

Viviers steht für:
 Bistum Viviers, Bistum in Frankreich

mit Namenszusatz:
 Viviers-du-Lac im Département Savoie
 Viviers-le-Gras im Département Vosges
 Viviers-lès-Lavaur im Département Tarn
 Viviers-lès-Montagnes im Département Tarn
 Viviers-lès-Offroicourt im Département Vosges
 Viviers-sur-Artaut im Département Aube
 Viviers-sur-Chiers im Département Meurthe-et-Moselle
 Chapelle-Viviers im Département Vienne

Siehe auch:
 Vivier